Teufelslei oder Teufelsley ist der Name dieser Berge oder Hangsporne in Deutschland:

 Teufelslei (Altenahr) (auch Teufelsley genannt; ), bei Altenahr, Landkreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz
 Teufelsley (Rheinland-Pfalz) (), bei Liers (Hönningen), Landkreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz
 Teufelsley (Schmidt), oberhalb des Kalltals nahe Schmidt, Kreis Düren, Nordrhein-Westfalen